Pułki huzarów noszące numer „8”:

Austriacki:
 8 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierski
 8 Pułk Huzarów (1696–1918)

Niemiecki:
 8 Pułk Huzarów im. Cesarza Rosji Mikołaja II (1 Westfalski)

Rosyjski:
 8 Lubieński Pułk Huzarów